Lepista (vlinder) :  geslacht van vlinders van de familie spinneruilen (Erebidae),
 Lepista (schimmel) : geslacht van schimmels in de familie Clitocybaceae, ook wel schijnridderzwam